Муанье́ ()

 Муанье, Адольф (:eo:Adolphe Moynier; 1860—1933) — швейцарский деятель, сын Гюстава М.
 Муанье, Гюстав — швейцарский юрист, участвовавший в создании «Международного Красного Креста».
  — городской парк в Женеве, Швейцария.

См. также 
 Муаньо

Примечания